Венсан Пуарье (; род. , Кламар, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Пуарье дебютировал в сезоне 2012/13 года в команде чемпионата Франции «Париж-Леваллуа». В 2017 году стал игроком испанского клуба «Баскония». В сезоне 2018/19 Пуарье со средним показателем 8,3 стал лидером Евролиги по подборам и вошёл во вторую символическую пятёрку турнира. 

16 июня 2019 года «Бостон» объявил о подписании с игроком контракта на 2 года.

19 ноября 2020 года Пуарье был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» за условный выбор в бедующем 2-м раунде НБА. 8 декабря 2020 года вместе с Дэнни Грином и Терренсом Фергюсоном был обменян в «Филадельфию Севенти Сиксерс».

Достижения

Клубные 
  Обладатель Кубка Франции: 2012/2013

Сборная Франции 
  Бронзовый призёр чемпионата мира: 2019

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки БК «Йер-Тулон Вар»
Игроки БК «Баскония»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки сборной Франции по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года